

Patronyme

 Louis Metman, conservateur du musée des Arts Décoratifs de Paris (1862-1943).
 Yves Metman, conservateur aux Archives nationales (1913-1999).